O Information Systems Security Association (Associação da Segurança dos Sistemas de Informação) é uma organização internacional sem fins lucrativos com sede nos Estados Unidos, estabelecida para reunir profissionais e praticantes da Segurança da Informação. Atualmente organiza fórums educacionais, publicações e interações individuais para auxiliar na melhoria do conhecimento, capacitação e profissionalização de seus membros.

Objetivos 

O principal objetivo da Information Systems Security Association é promover práticas de gestão que irão assegurar a confidencialidade, integridade e disponibilidade de recursos de informação. O Information Systems Security Association facilita a interação e a promoção da educação da Segurança da Informação, criando um ambiente mais favorável para profissionais envolvidos e sistemas de informação.

Atividades 

A lista abaixo inclui algumas das importantes atividades que os membros da Information Systems Security Association desempenham para alcançar os objetivos da associação:

 Organizar conferências internacionais, capítulos locais e seminários que ofereçam programas educacionais, treinamento e oportunidades importantes de networking entre seus profissionais;
 Prover acesso a informações através do site da Information Systems Security Association ,newsletter eletrônico e o jornal mensal;
 Oferecer suporte para certificação profissional e o desenvolvimento de oportunidades para profissionais de segurança;
 Criar oportunidades para que seus membros participem de comitês, estabelecendo a liderança para a indústria de Segurança em geral;
 Facilitar a discussão e o contato com pontos importantes, incluindo uma estratégia nacional para Segurança da Informação, de forma a estabelecer um consenso que pode influenciar a opinião pública, governo, imprensa e outras importantes audiências.

Código de Ética 

Os indivíduos que desejarem participar da Associação deverão subscrever a um código de Ética Profissional relacionado à Segurança da Informação.

Presença Internacional 

O Information Systems Security Association está presente em mais de 100 países, incluindo Europa e Ásia, totalizando mais de 10.000 associados.

Capítulo Brasil 

O Capítulo Brasil foi fundado em 2003 e tem por objetivo estabelecer programas de disseminação da cultura de Segurança da Informação entre profissionais brasileiros. Atualmente se encontra em sua segunda diretoria, eleita em 2006, sob a presidência de Willian Okuhara Caprino.

Alianças Globais 

O Information Systems Security Association estabeleceu aliança global com a Microsoft para o desenvolvimento de um programa de Segurança da Informação.

Ligações externas 
 Página Internacional ISSA
 Página do Capítulo Brasil

Organizações de segurança computacional
Segurança da informação